Александр Чёрный:
 Чёрный, Александр Васильевич (род. 1961) — волейболист и тренер.
 Чёрный, Александр Михайлович (1955—2017) — советский, украинский кинооператор. См. также 
 Панкратов-Чёрный, Александр Васильевич (род. 1949) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, Народный артист России.